Grigórievka (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Grigórievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Grigórievka (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia